Горунешти има више значења:

 Горунешти (Слатиоара), насеље у округу Валча у Румунији
 Горунешти (Балчешти), насеље у округу Валча у Румунији